Плюта — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 1455 носіїв; найбільше — на Придніпров'ї.
 Плюта Гриць Сидорович (1897 — ? після 1922) — козак 1-ої Кулеметної дивізії Дієвої Армії УНР.
 Плюта Євген Олександрович — капітан 2-го рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плюта Юрій Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Плюти

Примітки